Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1991 () — 13-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 12 по 22 сентября 1991 года на Олимпийском стадионе в городе Западный Берлин (ФРГ).

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Германии, второе место заняла сборная Пакистана, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов.

В последний раз в турнире принимала участие сборная СССР.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1990, 3-е место на Олимпийских играх 1988
  — 1-е место на Олимпийских играх 1988, 5-е место на чемпионате мира 1990
  — 2-е место на чемпионате мира 1990
  — 3-е место на чемпионате мира 1990, 1-е место на Трофее чемпионов 1990
  — 6-е место на чемпионате мира 1990

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1991 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1991 на сайте todor66.com

1991
Сентябрь 1991 года
Спорт в Германии в 1991 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине